Härringer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Härringer (* 1963), deutscher Karikaturist
 Karl Härringer (1913–2008), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Harringer